Филево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Филево — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Россия 
 Филево — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Филево — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Филево — деревня в Опочецком районе Псковской области.